NAB steht für:
 National Association of Broadcasters, US-amerikanischer Wirtschaftsverband 
 National Australia Bank, Bank in Australien
 Naval Air Station Albany, IATA-Flughafen-Code
 Nerf Arena Blast, Computerspiel aus dem Jahr 2000
 Neue Aargauer Bank, Schweizer Regionalbank
 Nationale Abwicklungsbehörde, Deutsche Behörde, ab 1. Januar 2018 in BaFin eingegliedert.   
 Neodym-Aluminium-Borat (NdAl3(BO3)4), chemische Verbindung, die in der Laseroptik verwendet wird
 Nickel-Aluminiumbronze, Aluminiumbronze mit dem Zusatz von Nickel

NAB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nabburg (bis 1972)
 Deutschland: Landkreis Amberg-Sulzbach und Landkreis Schwandorf (seit 2013)

Nab steht für:
 The Nab, Erhebung (fell; 576 m) im Lake District, England

McNab, MacNab, Macnab, MacNabb oder Mac-Nab ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Mac-Nab (1856–1889), französischer Dichter und Sänger

nab steht für:
 Süd-Nambikwara (ISO-639-3-Code), eine der Nambikwara-Sprachen

Siehe auch:
 MacNab
 McNab
 Naab
 Nabb

Abkürzung